

Geografia 
 Tegner Township – township della contea di Kittson, nel Minnesota (Stati Uniti d'America)

Persone 
 Alice Tegnér – compositrice svedese
 Esaias Tegnér – scrittore svedese, zio di Esaias Tegnér Jr.
 Esaias Tegnér Jr. – linguista svedese, nipote di Esaias Tegnér
 Hans Tegner – pittore e illustratore danese
 Rudolph Tegner – scultore danese
 Torsten Tegnér – atleta e giornalista svedese